Karlson è un cognome patronimico che significa "figlio di Karl". 

 Christian Thomsen Carl, indicato anche come Karlson (1676-1713), ufficiale della marina danese
 Greta Karlson, attrice e modella statunitense
 Ģirts Karlsons, calciatore lituano
 Peter Karlson, chimico tedesco
 Phil Karlson, regista statunitense

Pagine correlate 

Carlson
Karlsson